Li Ling (generaal) (74 BC) : Chinese generaal tijdens de Han Dynasty
 Li Ling (kogelstootster) (1985) : Chinees kogelstootster
 Li Ling (polsstokhoogspringster) (1989): Chinees polsstokhoogspringster
 Li Ling (sinoloog) (1948) | Chinese sinoloog